Michael Raffl (né le  à Villach en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Peter Raffl et le frère de Thomas Raffl.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'EC Villacher SV, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 2006. L'équipe remporte le titre national cette année-là. Il signe au Leksands IF dans l'Allsvenskan en 2011. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie chez les Red Wings de Détroit. Il marque son premier but le  chez les Sénateurs d'Ottawa.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| EC VSV || EBEL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| EC VSV || EBEL || 43|| 4|| 2|| 6|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| EC VSV || EBEL || 45|| 5|| 6|| 11|| 26|| 4|| 6|| 6|| 12|| 10
|-
| 2008-2009|| EC VSV || EBEL || 49|| 9|| 10|| 19|| 77|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| EC VSV || EBEL || 42|| 25|| 18|| 43|| 54|| 6|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2010-2011|| EC VSV || EBEL || 50|| 26|| 29|| 55|| 62|| 8|| 5|| 4|| 9|| 20
|-
| 2011-2012|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 39|| 10|| 13|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Leksands IF || Allsvenskan || 49|| 24|| 22|| 46|| 40|| 10|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|2013-2014 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Flyers de Philadelphie || LNH || 68 || 9 || 13 || 22 || 28 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 67 || 21 || 7 || 28 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 13 || 18 || 31 || 30 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 52 || 8 || 3 || 11 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 76 ||13 ||9 ||22 ||28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 67 || 6 || 12 ||18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 58 || 8 || 12 || 20 || 14 || 9 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 34 || 3 || 5 || 8 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Capitals de Washington || LNH || 10 || 1 || 2 || 3 || 7 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021|| EC VSV || EBEL || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 76 || 7 || 9 || 16 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 19
|-

| 590 || 89 || 90 || 179 || 235 || 39 || 7 || 4 || 11 || 29

Au niveau international 

|-
| 2006 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 || align="left"| place D1
|-
| 2007 || align=left| - 20 ans || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 ||  align=left| place D1
|-
| 2008 || align=left| - 20 ans || align=left| Championnat du monde junior D1 || 5 || 5 || 8 || 13 || 0 ||  align=left| place D1
|-
| 2009 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  align=left|  place
|-
| 2011 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  align=left| place
|-
| 2013 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 ||  align=left|  place
|-
| 2014 || align=left| || align=left| Jeux olympiques || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 ||  align=left| place
|-
| 2015 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 6 ||  align=left| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 5 || 4 || 1 || 5 || 4 ||  align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde || 6 || 4 || 0 || 4 || 4 ||  align=left| place

Notes et références 

Naissance en décembre 1988
Naissance à Villach
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du Leksands IF
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Capitals de Washington
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Stars de Dallas